Perillo ist der Familienname folgender Personen:

 Jeni Perillo, US-amerikanische Schauspielerin
 Joseph M. Perillo (1933–2017), US-amerikanischer Rechtswissenschaftler
 Brigitte Wenzel-Perillo (* 1949), deutsche Politikerin